Pistki ist ein polnischer Ortsname:
 Pistki (Dywity), nicht amtliche Ortschaft () im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Piestkeim, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Pistki (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Pistken, 1938 bis 1945 Kröstenwerder, Kreis Lyck, Ostpreußen